Karreveld (gebied), een gebied achter een dijk waar klei is afgegraven voor het vormen van die dijk

Locaties:
 België
 Kasteel Karreveld, een kasteel bij Sint-Jans-Molenbeek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Karreveld (wijk), een wijk in Sint-Jans-Molenbeek, genoemd naar het kasteel

 Nederland
 Karreveld (bedrijventerrein), een bedrijventerrein bij de kern Koudekerke in de Nederlandse gemeente Veere (provincie Zeeland)
 Karreveld (buurtschap), een buurtschap bij de kern Heibloem in de Nederlandse gemeente Leudal (gemeente Leudal)